

Linguistica
 Incisa, o inciso, indica una proposizione incidentale o una parte della frase inserita nel periodo in funzione parentetica

Geografia
 Incisa in Val d'Arno – ex comune italiano in provincia di Firenze.
 Incisa Scapaccino – comune italiano in provincia di Asti.
 Incisa Belbo – vecchio nome di Incisa Scapaccino.
 Passo dell'Incisa – valico dell'Appennino Ligure

Persone
 Stefano Giuseppe Incisa (Asti 1742 – Asti 1819), canonico, storico, cronista del XVIII secolo.
 Oddone d'Incisa (1450/60 – Nizza Monferrato luglio 1514), marchese italiano del Piemonte orientale.

Storia
 Marchesato di Incisa è stato un marchesato aleramico sorto intorno al 1161 nel basso Piemonte.